ACX steht für:
 Accessdescription Compressed and eXtensible, ein komprimiertes XML-Format für Dateien
 Air Cargo Germany (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Xingyi Wanfenglin Airport (IATA-Code) von Xingyi, chinesischen Provinz Guizhou

.acx steht für:
 Atari ST Executable, eine ausführbare Datei für Atari-Rechner

acx steht für:
 Omanisches Arabisch (ISO-639-3-Code), Varietät der arabischen Sprache im Hadschar-Gebirge des Oman

ACX